Чемпионат Европы по боксу 1957 года прошёл в городе Прага (Чехословакия) с 25 мая по 2 июня. Это был 12 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 149 боксёров, которые представляли 21 страну.

Медалисты

Зачет по медалям

Литература 
 Международные спортивные соревнования 1957: Чемпионат Европы по боксу. Прага (Чехословакия), 25 мая — 2 июня. // Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. — М.: Советская энциклопедия, 1958. — С. 617.

Ссылки 
 

1957
1957 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехословакии в 1957 году
Май 1957 года
Июнь 1957 года
Чемпионаты Европы в 1957 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Бокс в Чехословакии